Název USS St. Louis nese více různých lodí:

 USS St. Louis (1828)
 USS St. Louis (1894)
 USS St. Louis (C-20)
 USS St. Louis (CL-49)
 USS St. Louis (LKA-116)